YJ steht für:
 Yakitate!! Japan, eine Manga-Serie
 Young Justice, eine US-amerikanische Comicserie
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Vanuatu
 AMC Airlines (IATA-Code), ägyptische Charterfluggesellschaft

YJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Leeds
 Norwegen: Bodø in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Abkürzung